Comitatul Marion, conform originalului, Marion County, este numele a mai multe comitate din Statele Unite ale Americii, majoritatea denumite după generalul Francis Marion.

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Marion, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Marion, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Marion, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Marion, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Marion, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Marion, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Marion, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Marion, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Marion, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Marion, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Marion, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Marion, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Marion, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Marion, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Marion, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Marion, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Marion, statul   -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Comitatul Marion (dezambiguizare)
 Districtul Marion (dezambiguizare)
 Marion (dezambiguizare)
 Maria (dezambiguizare)

Dezambiguizări comitate SUA
Nume proprii